Грабш, Берт - немецкий велогонщик.
Грабш, Ральф - немецкий велогонщик.